В парному розряді жіночого тенісного турніру EuroTel Slovak Indoor 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Каріна Габшудова і Даніела Гантухова виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Мандула і Патріція Вартуш per walkover.

Сіяні пари 

 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (півфінал)
Відсутня

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (фінал)
 Любомира Бачева /  Крістіна Торренс-Валеро (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bratislava